The Toll – cortometraggio del 1914 diretto da Theodore Marston
The Toll – cortometraggio di animazione del 2006 diretto da J. Zachary Pike e Zack Pike
The Toll – cortometraggio del 2014  diretto da Scott Simpson